Лен Кру́нуберг () — лен, расположенный в южной Швеции. Граничит с ленами Халланд, Сконе, Йёнчёпинг, Кальмар и Блекинге. Административный центр — город Векшё.

Лен был образован в 1674 году, в нынешних границах существует с 1687 года. Территория лена соответствует южной части исторической провинции Смоланд.

География 
Крунуберг расположен в центре Смоланда на равном расстоянии от западного и восточного побережья. Это привлекательная область Швеции для проживания, в этой области сосредоточено наибольшее количество озёр.

Население 
Рабочий класс в регионе по статистике как правило имеет хороший уровень образования, мало болеет и оказывает большое влияние на развитие предприятий, что приводит к гуманному стилю руководства предприятиями в регионе.

Административное деление 
Лен состоит из 8 коммун:

 Альвеста, центр — Альвеста,
 Лессебу, центр — Лессебу,
 Юнгбю, центр — Юнгбю,
 Маркарюд, центр — Маркарюд,
 Тингсрюд, центр — Тингсрюд,
 Уппвидинге, центр — Оседа,
 Векшё, центр — Векшё,
 Эльмхульт, центр — Эльмхульт.

Промышленность 
Основной индустриальный сектор в этом регионе — это тяжелое машиностроение для лесной и строительной промышленности, производство деревянных конструкций для жилых домов, биоэнергетика, а также производство и продажа алюминия. В этом регионе Швеции была основана корпорация Икеа.

Ссылки 

 Kronoberg County Administrative Board
 Kronoberg County Council
 Kronoberg Regional Association of Local Authorities

Крунуберг
Смоланд
Появились в 1674 году